

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Różana – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. średzkim, w gminie Udanin
 Różana – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. wałbrzyskim, w gminie Mieroszów
 Różana – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. ząbkowickim, w gminie Stoszowice
 Różana – przysiółek wsi Nowy Kościół w woj. dolnośląskim, w pow. złotoryjskim, w gminie Świerzawa
 Różana – dawna nazwa osady leśnej w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. bydgoskim, w gminie Koronowo

Miejscowości na Białorusi 
 Różana – osiedle typu miejskiego w obwodzie brzeskim, w rejonie prużańskim, gniazdo rodowe linii różańskiej rodu Sapiehów

Zobacz też 
 Siennica Różana, Różanna